Vidardesi – abitanti di Castiraga Vidardo
Vidardesi – abitanti di Vidardo